Лариса Кондрацька — канадська кінорежисерка, сценаристка та продюсерка українського походження.
 Ольга Кондрацька — українська мисткиня, художниця та дизайнерка інтер'єру.

Див. також 
 Кондрацький
українські прізвища
Жіночі форми прізвищ